En aérodynamique, l'allongement est une des caractéristiques d'une aile.
 En science des matériaux, dans un essai de traction, l'allongement est la déformation d'un matériau par traction et le domaine de cet allongement. Sa capacité à s'allonger est appelée ductilité (voir également l'article essai mécanique). On distingue:
 allongement à la limite d’élasticité - allongement d’un matériau à sa limite d'élasticité, et domaine de cet allongement. Indication de sa ductilité.
 allongement à la rupture ou allongement ultime - allongement d'un échantillon de matériau au moment de la rupture, et domaine de cet allongement.
 allongement limite (Yield Point Elongation ou YPE) - pour les matériaux qui possèdent un point limite d'élasticité, augmentation de la déformation sans augmentation de la contrainte, et domaine de cet allongement. 
 allongement rémanent - déformation irréversible d’un caoutchouc vulcanisé après avoir été brièvement étiré d’une longueur donnée.
 allongement résiduel - caractérise la ductilité d’une matière plastique.
 En linguistique, l'allongement compensatoire est un phénomène phonétique.